Тернова́я — топоним:

Реки 
 Терновая — река в Ставропольском крае России.
 Терновая — река в Донецкой области Украины.

Населенные пункты 
Россия
 Терновая — слобода в Миллеровском районе Ростовской области.

Украина
 Терновая — село в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Терновая — село в Харьковском районе Харьковской области.
 Терновая — село в Чугуевском районе Харьковской области.
 Терновая — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.

См. также 
 Терновой
 Терновая Балка

